Султа́н Баймагамбе́тов ():
 Баймагамбетов, Султан Биржанович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Баймагамбетов, Султан Жамбулович (род. 2001) — казахстанский футболист.
 Баймагамбетов, Султан Кабиевич (1943—2017) — советский и казахстанский архитектор.